Wetgevende verkiezingen in Liberia (1840) - eerste verkiezingen voor een soort parlement
 Algemene verkiezingen in Liberia (1847) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1849) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1851) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1853) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1855) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1857) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1859)
 Algemene verkiezingen in Liberia (1861) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1863) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1865) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1867) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1869) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (mei 1871)
 Algemene verkiezingen in Liberia (december 1871) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1873) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1875) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1877) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1879) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1881) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1883) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1885) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1887) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1889) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1891) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1893) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1895) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1897) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1899) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1901) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1903) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1905) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1907) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1911) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1915) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1919) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1923) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1927) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1931) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1935) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1939) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1943) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1951) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1955) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1959) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1963) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1967) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1971) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1975) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1985) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (1997) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (2005) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (2011) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Liberia (2017) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen